|-
| 128501 - || || 8 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128502 - || || 8 d'agost, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128503 - || || 8 d'agost, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128504 - || || 8 d'agost, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128505 - || || 8 d'agost, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128506 - || || 8 d'agost, 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 128507 - || || 8 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128508 - || || 8 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128509 - || || 8 d'agost, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128510 - || || 8 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128511 - || || 9 d'agost, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128512 - || || 9 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128513 - || || 9 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128514 - || || 9 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128515 - || || 9 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128516 - || || 9 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128517 - || || 9 d'agost, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128518 - || || 9 d'agost, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128519 - || || 9 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128520 - || || 9 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128521 - || || 9 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128522 - || || 9 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128523 Johnmuir || || 11 d'agost, 2004 || Francisquito || R. E. Jones
|-
| 128524 - || || 6 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128525 - || || 8 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128526 - || || 8 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128527 - || || 8 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128528 - || || 8 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128529 - || || 8 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128530 - || || 8 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128531 - || || 8 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128532 - || || 9 d'agost, 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 128533 - || || 9 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128534 - || || 9 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128535 - || || 9 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128536 - || || 9 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128537 - || || 9 d'agost, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128538 - || || 9 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128539 - || || 10 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128540 - || || 10 d'agost, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128541 - || || 8 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128542 - || || 9 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128543 - || || 5 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128544 - || || 6 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128545 - || || 6 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128546 - || || 8 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128547 - || || 8 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128548 - || || 8 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128549 - || || 8 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128550 - || || 8 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128551 - || || 9 d'agost, 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 128552 - || || 9 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128553 - || || 9 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128554 - || || 9 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128555 - || || 9 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128556 - || || 10 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128557 - || || 10 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128558 - || || 10 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128559 - || || 11 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128560 - || || 11 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128561 - || || 10 d'agost, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128562 - || || 10 d'agost, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128563 - || || 10 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128564 - || || 10 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128565 - || || 11 d'agost, 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 128566 - || || 11 d'agost, 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 128567 - || || 11 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128568 - || || 10 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128569 - || || 12 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128570 - || || 11 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128571 - || || 11 d'agost, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128572 - || || 11 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128573 - || || 11 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128574 - || || 11 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128575 - || || 12 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128576 - || || 12 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128577 - || || 15 d'agost, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128578 - || || 15 d'agost, 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 128579 - || || 9 d'agost, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128580 - || || 14 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128581 - || || 15 d'agost, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128582 - || || 15 d'agost, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128583 - || || 10 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128584 - || || 8 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128585 - || 2004 QV || 18 d'agost, 2004 || Altschwendt || W. Ries
|-
| 128586 - || 2004 QW || 16 d'agost, 2004 || Altschwendt || W. Ries
|-
| 128587 - || || 19 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128588 - || || 19 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128589 - || || 19 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128590 - || || 19 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128591 - || || 19 d'agost, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128592 - || || 21 d'agost, 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 128593 - || || 20 d'agost, 2004 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 128594 - || || 16 d'agost, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128595 - || || 21 d'agost, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128596 - || || 21 d'agost, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128597 - || || 21 d'agost, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128598 - || || 21 d'agost, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128599 - || || 21 d'agost, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128600 - || || 21 d'agost, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
8